A porte chiuse – opera teatrale di Jean-Paul Sartre (1945)
 A porte chiuse (Zárt tárgyalás) – film diretto da Géza von Radványi (1940)
 A porte chiuse – film diretto da Dino Risi (1961)

Pagine correlate
Porte chiuse